Адо́нц () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Адонц, Авет Робертович (род. 1963) — армянский дипломат и политический деятель.
 Адонц, Гайк Георгиевич (?—1938) — армянский журналист.
 Адонц, Грант Тигранович (1914—1987) — армянский энергетик.
 Адонц, Николай Георгиевич (1871—1942) — армянский и советский общественный деятель, историк.
 Адонц, Роланд Мушегович (род. 1940) — армянский хозяйственный и политический деятель.